Rzepin, een stad in Polen
 Reppen (Oppland), een plaats in Noorwegen